Believe Tour — второй концертный тур канадского певца Джастина Бибера в поддержку его третьего студийного альбома Believe (2012). Начав тур в сентябре 2012 года, Бибер дал более 150 концертов в Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии.

В 2012 году тур занял 23 место в списке «Топ-50 мировых туров», составленном журналом Pollstar. Кассовые сборы за 35 шоу составили $40,2 млн. В 2013 году Believe Tour снова попал в список журнала Pollstar «Топ-100 мировых туров — Середина года»; заработав $69,9 млн за 67 концертов. В апреле 2013 провёл 2 концерта в России, где на разогреве выступал Российский блогер и певец Рома Жёлудь.

Предыстория 
Тур был объявлен 23 мая 2012 года, во время выступления Бибера на The Ellen DeGeneres Show. В тот же день стали известны даты концертов в Соединённых Штатах и Канаде. Бибер заявил, что тур будет самым большим шоу на Земле.

Репетиции начались в конце июля 2012 года в Long Beach Arena в Лонг-Бич, штат Калифорния.

Сет-лист 
 «All Around the World»
 «Take You»
 «Catching Feelings»
 Medley: «One Time» / «Eenie Meenie» / «Somebody to Love»
 «Love Me Like You Do»
 «She Don’t Like the Lights»
 «Die in Your Arms»
 «Out of Town Girl»
 «Be Alright»
 «Fall»
 «Never Say Never»
 «Beauty and a Beat»
 «One Less Lonely Girl»
 «As Long As You Love Me»
 «Believe»
На бис
  «Boyfriend»
  «Baby»
Источник:

Даты концертов 

Фестивали и другие музыкальные мероприятия
 Концерт является частью «Гран-при Сингапура 2013 года»
 Концерт является частью фестиваля «Z Festival»

Отменённые и перенесённые концерты

Примечания 

Концертные туры Джастина Бибера
Концертные туры 2012 года
Концертные туры 2013 года